Cosmochthoniidae är en familj av kvalster. Cosmochthoniidae ingår i överfamiljen Cosmochthonioidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cosmochthoniidae 45 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Cosmochthoniidae